Александър Петров Радев е български политик, активист на Прогресивнолибералната партия. Той е подпредседател на Върховния македоно-одрински комитет (1898 – 1899), министър на правосъдието (1901 – 1902) и министър на народното просвещение (1902 – 1903).

Биография 
Александър Радев е роден на 7 март 1864 година в големия западномакедонски град Битоля, тогава в Османската империя, днес в границите на Северна Македония. Внук е на възрожденеца Димко Радев, известен като Димко паша и син на Петър Радев – един от водачите на българската битолска партия в борбата срещу Цариградската патриаршия и гъркоманите за църковна независимост и българска просвета. Брат му Гоце Радев е български дипломат. Майка му е влахиня от Крушево.

Алексадър Радев завършва гръцката гимназия в Битоля и право в Атинския университет през 1888 година, откъдето получава докторска степен.

Установява се в Свободна България и работи в съдилищата в Ловеч, Трън, Търново, София, а в 1892 година започва адвокатска практика в столицата.

В 1895 година влиза в Македонския комитет и на II, III и V конгрес на организацията е избран за неин касиер. Той е и председател на Юридическото дружество и доцент по византийско право във Висшето училище в София.

Радев влиза активно в българската политика и в края на 1890-те става член на Централното бюро на Прогресивнолибералната партия. Когато партията идва на власт, напуска преподавателския пост във Висшето училище и става министър на правосъдието от 4 март 1901 до 15 ноември 1902 в четвъртото правителство на Петко Каравелов и първото правителсто на Стоян Данев и министър на народното просвещение от 15 ноември 1902 до 18 май 1903 година във второто и третото правителство на Стоян Данев. Депутат е в XI и XII обикновено народно събрание.

Александър Радев умира след операция от двустранна херния на 4 юни 1911 година във Виена.

В некролога му на 24 май вестник „Воля“ пише:

Погребан е в София.

Негова съпруга е видната българска общественичка Олга Радева.

Вижте също 
 Къща на Александър Радев

Бележки 

Български политици от Македония
Български политици (1878 – 1918)
Дейци на ВМОК
Български просветни дейци от Македония
Български учени от Македония
Български революционери от Македония
Преподаватели в Софийския университет
Родени в Битоля
Български юристи от Македония
Възпитаници на Атинския университет
Възпитаници на Битолската гръцка гимназия
Починали във Виена
Министри на правосъдието на България
Министри на просветата на България
Хора с архиви в Централния държавен архив